Николай Коваленко:
 Коваленко, Николай Андреевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Коваленко, Николай Иванович (1928—2015) — бригадир слесарей-монтажников, Герой Социалистического Труда.
 
 Коваленко, Николай Степанович (1928—?) — советский военный деятель, генерал-полковник (1981).